Келеборн () (от елфическата дума келеб – сребро) е измислен герой от света на Средната земя, описан в произведения на английския писател Джон Роналд Руел Толкин.

Описание 
Келеборн е елфически владетел от Средната земя, съпруг на кралица Галадриел.

Има две версии за личността му. Според първата той е благородник от рода на Сивите елфи (Синдарите) от свитата на крал Тингол. Когато Нолдорите се завърнали в Средната земя, за да си възвърнат откраднатите Силмарили, при едно от гостуванията си при Тингол, Галадриел се запознала с Келеборн. Според втората Келеборн е от народа на Нолдорите и се е срещнал с Галадриел още във Валинор.

Когато Моргот бил низвергнат, а Белерианд разрушен по време на Войната на Гнева, двамата останали в Средната земя, прехвърлили се отвъд Сините планини и се установили в Зелеников край (Ерегион). Там техен престолен град станал Ост-ин Едил и те сключили съюз с народа на Мория — джуджетата, с помощта на които елфическото кралство просперирало.

Когато Саурон нападнал Ерегион и го опустошил Келеборн и неговата кралица се прехвърлили отвъд Мъгливите планини горското владение на елфите – Лориен. Там останали докато Саурон не бил низвергнат, а Единствения Пръстен бил унищожен.

Когато Галадриел отплавала отвъд Великото море, Келеборн се преселил в Имладрис (Ломидол), където управлявал заедно със синовете на Елронд, но не се знае кога е подирил и той Сивите заливи и тъй последният свидетел на Старите дни напуснал Средна земя завинаги.
Елфи от Средната земя
Персонажи от Властелинът на пръстените